Miejscowości w Rumunii
 Satu Nou – wieś w okręgu Aluta, w gminie Gura Padinii
 Satu Nou – wieś w okręgu Aluta, w gminie Grădinari
 Satu Nou – wieś w okręgu Arad, w gminie Mișca
 Satu Nou – wieś w okręgu Bacău, w gminie Colonești
 Satu Nou – wieś w okręgu Bihor, w gminie Tămășeu
 Satu Nou – wieś w okręgu Bistrița-Năsăud, w gminie Cetate
 Satu Nou – wieś w okręgu Braszów, w gminie Hălchiu
 Satu Nou – wieś, w okręgu Buzău, w gminie Glodeanu-Siliștea
 Satu Nou – wieś, w okręgu Buzău, w gminie Mihăilești
 Satu Nou – wieś w okręgu Călărași, w gminie Ileana
 Satu Nou – wieś w okręgu Gałacz, w gminie Cosmești
 Satu Nou – wieś w okręgu Giurgiu, w gminie Răsuceni
 Satu Nou – wieś w okręgu Gorj, w gminie Căpreni
 Satu Nou – wieś  w okręgu Harghita, w gminie Ocland
 Satu Nou – wieś  w okręgu Jassy, w gminie Belcești
 Satu Nou – wieś w okręgu Jassy, w gminie Șcheia
 Satu Nou – wieś w okręgu Jassy, w gminie Schitu Duca
 Satu Nou – wieś w okręgu Jassy, w gminie Sirețel
 Satu Nou – wieś, w okręgu Konstanca, w gminie Mircea Vodă
 Satu Nou – wieś, w okręgu Konstanca, w gminie Oltina
 Satu Nou – wieś w okręgu Marusza, w gminie Gheorghe Doja
 Satu Nou – wieś, w okręgu Marusza, w gminie Sânpetru de Câmpie
 Satu Nou – wieś w okręgu Prahova, w gminie Baba Ana
 Satu Nou – wieś w okręgu Prahova, w gminie Lipănești
 Satu Nou– wieś w okręgu Teleorman, w gminie Didești
 Satu Nou – wieś w okręgu Tulcza, w gminie Mihai Bravu
 Satu Nou – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Ciorăști